Kónya Lajos (1914–1972) Kossuth-díjas költő, író, pedagógus
 Kónya Lajos (1945) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)